Jean-Claude Elfassi, paparazzi français.
 Stéphane Elfassi, cofondateur du label Record Makers.
 Tally Elfassi-Weijl, fondatrice de la marque Tally Weijl.

Voir aussi 
 

Patronyme marocain
Patronyme séfarade